El nombre Lee Thompson puede referirse a las siguientes personas:

Lee Thompson, atleta británico;
Lee Thompson Young, actor estadounidense.